Air Inuit Ltd, действуйщая как Air Inuit, — канадская авиакомпания, выполняющая регулярные и чартерные пассажирские и грузовые авиаперевозки в основном между населёнными пунктами северной части провинции Квебек. Штаб-квартира перевозчика находится в городе Дорваль, портом приписки и главным транзитным узлом компании является Аэропорт Кууджуак.

История 
Авиакомпания Air Inuit была основана в 1978 году и начала свою работу с одного воздушного судна De Havilland Canada DHC-2 Beaver. В настоящее время Air Inuit находится в коллективной собственности коренного народа Нунавика инуитов. Подчинена управляющей компании Makivik Corporation.

Маршрутная сеть 
По состоянию на ноябрь 2006 Air Inuit выполняла регулярные рейсы в следующие аэропорты:

 Ньюфаундленд и Лабрадор
 Вабуш — Аэропорт Вабуш

 Нунавут
 Саникилуак — Аэропорт Саникилуак

 Квебек
 Экаливик — Аэропорт Экаливик
 Опалак — Аэропорт Опалак
 Инукжуак — Аэропорт Инкжак
 Ивадживик — Аэропорт Ивадживик
 Канджиксуаладжджуак — Аэропорт Канджиксуаладжджуак Джорджс-Ривер
 Кангиксужуак — Аэропорт Кангиксужуак
 Кангирсук — Аэропорт Кангирсук
 Кууджуак — Аэропорт Кууджуак
 Кууджджуарапик — Аэропорт Кууджджуарапик
 Рэдиссон — Аэропорт Ла-Гранд-Ривьера
 Монреаль — Международный аэропорт имени Пьера Эллиота Трюдо
 Павирнитак — Аэропорт Павирнитак
 Коктак — Аэропорт Коктак
 Квебек — Международный аэропорт имени Жана Лесажа
 Соллуит — Аэропорт Соллуит
 Шеффервилл — Аэропорт Шеффервилл
 Сет-Иль — Аэропорт Сет-Иль
 Умиуяк — Аэропорт Умиуяк

Компания выполняет чартерные рейсы по всем направлениям в Канаде, а также в приграничные аэропорты Соединённых Штатов.

Флот 
По состоянию на сентябрь 2008 года воздушный флот авиакомпании Air Inuit составляли следующие самолёты:

В парке авиакомпании Air Inuit также находится вертолёт Eurocopter Ecureuil (Aerospatiale ASTAR 350).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Air Inuit
 Makivik Corporation

Авиакомпании Канады